

Cinéma 
 Coldwater (2013), film dramatique américain, réalisé par Vincent Grashaw, et co-écrit par Grashaw et Mark Penney.

Toponymie 

 Coldwater (Ontario)

 Coldwater (Kansas)
 Coldwater (Michigan)
 Coldwater (Mississippi)
 Coldwater (Ohio)

Autre 
 Cold Water, un titre de Major Lazer.